WTA-toernooi van Calcutta, (2005–2007)
 WTA-toernooi van Bangalore, in Haiderabad (2003–2005) en Bangalore (2006–2008)
 WTA-toernooi van India 125, in Pune (2012) en Mumbai (2017, 2018)
 WTA-toernooi van Chennai, (2022)